Амико Аспертини (; ок. 1475, Болонья — 1552, Болонья) — итальянский живописец и . Формировался под влиянием мастеров феррарской школы, тяготел к гротескам и причудливо-фантастическим формам.

Биография

Амико Аспертини является наиболее известным представителем болонской династии художников. Отец Амико, Джованни Антонио Аспертини и его братья Леонелло и Гвидо были также художниками. Амико сначала учился живописи у своего отца, потом работал подмастерьем в мастерских художников Эрколе де Роберти, Лоренцо Коста и Франческо Франча. На его творчество большое влияние оказала живопись Северной Европы, в особенности, немецкие и голландские мастера. По некоторым данным, во время своей поездки во Флоренцию Амико познакомился с Филиппино Липпи. С 1496 по 1503 г. Аспертини работал в Риме. Есть сведения о его пребывании в Лукке, Мантуе и Сиене.

В творчестве молодого художника прослеживается влияние античных мастеров. Аспертини восхищался работами Микеланджело. Картины Амико Аспертини отличаются различными фантазиями и соединяют в единый отличительный стиль различные художественные школы. С большим энтузиазмом Аспертини воспринял идеи зарождавшегося маньеризма. Вскорости за ним утвердилась слава незаурядного художника, ищущего собственную дорогу в искусстве. Его работы пользовались большим успехом у современников, Амико Аспертини получал большое количество заказов. Высоко ценились и скульптурные работы Аспертини. Можно предположить, что скульптура была не просто его пристрастием, но и приносящей доход работой.

Примечания

Литература 
 Helga Kropfinger-von Kügelgen. Amico Aspertinis malerisches Werk. Ein Beitrag zur Bologneser Malerei der ersten Hälfte des Cinquecento, Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität (Dissertation), 1973, 2 Bde. 
 Andrea Emiliani (ed.). Amico Aspertini 1474 - 1552 artista bizzarro nell'età di Dürer e Raffaello [Ausstellung Pinacoteca Nazionale di Bologna, 27 September 2008 - 11 Januar 2009], Silvana Editore, Cinisello Balsamo 2008, ISBN 978-88-366-1151-5. 
 Dirk Schümer. ‘Schwarze Galle auf der Palette’. Die Aspertini-Ausstellung in der Pinacoteca Nazionale in Bologna, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3. Dezember 2008, S. 34. 

Родившиеся в 1470-е годы
Художники Италии XVI века
Художники Болоньи